Varal steht für:
 den lombardischen Namen der Gemeinde Varallo Pombia in der Provinz Novara, Italien
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Varallo in der Provinz Vercelli, Italien